Mutua Madrileña Masters Madrid 2006 – tenisowy turniej ATP rangi ATP Masters Series z cyklu Mutua Madrileña Masters Madrid rozgrywany w dniach 14–22 października 2006 roku w Mardycie na kortach twardych w hali o puli nagród 2 082 500 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2006 w tenisie ziemnym
2006
2006 w Hiszpanii